Meksykański stan Jukatan składa się ze 106 gmin (hiszp. municipios), które są zorganizowane w 13 dystryktów administracyjnych. Większość nazw poszczególnych gmin pochodzi z języka Majów którym w dalszym ciągu posługuje się około 30% populacji Jukatanu.

Przypisy

Zobacz też 
 Podział administracyjny Meksyku
 Gminy Meksyku

Jukatan
Jukatan